Förvandlingen kan syfta på:

 Förvandlingen – en kortroman av Franz Kafka, originaltitel Die Verwandlung
 Förvandlingen (1974) – en tysk film från 1974, originaltitel Die verwandlung
 Förvandlingen (1976) – en svensk film från 1976
 Förvandlingen (1987) – en brittisk TV-film från 1987, originaltitel Metamorphosis
 Förvandlingen (2003) – en brittisk film från 2003, originaltitel The Shape of Things
 Förvandlingen (2009) – en svensk film från 2009